Perdiccas eller Perdikkas er navnet på flere historiske personer:
 Perdiccas (general) (regerer 364 f.Kr.-359 f.Kr. – død 320 f.Kr.)
 Perdiccas var en af de tre konger af Makedonien, der regerede tidspunkterne fra 700 f.Kr., 454 f.Kr. til 413 f.Kr.:
 Perdiccas I af Makedonien
 Perdiccas II af Makedonien
 Perdiccas III af Makedonien

Antikken